Бубновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бубновка — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.

Россия 
 Бубновка — посёлок в Киренском районе Иркутской области, упразднён в 2019 году.
 Бубновка — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Бубновка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.

Украина 
 Бубновка — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Бубновка — село в Острожском районе Ровненской области.
 Бубновка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Бубновка — село в Городокском районе Хмельницкой области.